Андре́й Воро́нин: Воронин, Андрей Викторович (род. 1979) — украинский футболист и тренер.